

Geografia

Germania 
 Ardesie di Hunsrück – Lagerstätte della Renania-Palatinato
 Hunsrück – massiccio della Renania-Palatinato e della Saarland
 Circondario del Reno-Hunsrück – circondario della Renania-Palatinato
 Parco nazionale dell'Hunsrück-Hochwald – parco nazionale nella regione delle basse catene montuose dell'Hunsrück
 Simmern/Hunsrück – città della Renania-Palatinato

Altro 
 10254 Hunsrück – asteroide della fascia principale